Woburn (Massachusetts), een stad in de Amerikaanse staat Massachusetts
 Woburn (Bedfordshire), een stad in het Engelse graafschap Bedfordshire